Onetto puede hacer referencia a:

Gabriela Onetto, escritora y filósofa uruguaya.
María Onetto, actriz argentina.
Rodolfo Onetto, actor chileno.
Soledad Onetto, periodista y conductora de televisión chilena.
Victoria Onetto, actriz argentina.

Otros 
Oneto